Bolarque puede referirse a:
Embalse de Bolarque, lago entre las provincias españolas de Guadalajara y Cuenca;
Desierto de Bolarque, eremitorio de la provincia de Guadalajara (España);
Salto de Bolarque, poblado bajo el embalse de Bolarque.